Migros — швейцарська компанія, найбільша мережа роздрібної торгівлі у Швейцарії
 Migros Türk — турецька компанія, одна з найбільших мереж роздрібної торгівлі у Туреччині; має філіали в Македонії, Казахстані та Азербайджані